Победим — посёлок в Топчихинском районе Алтайского края. Административный центр Победимского сельсовета.

История 
В 1960 году Топчихинский элеватор передал совхозу «Чистюньский» свои склады  располагавшиеся на станции Победим. Тогда же руководство совхоза решило построить у станции новый поселок и перенести в него  центральную усадьбу ранее размешавшуюся в посёлке Дружба.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 87 %.

Примечания 

Населённые пункты Топчихинского района